Hohbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Hohbach (Rothenburg ob der Tauber), Gut im Gebiet der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern

Gewässer:
 Hohbach (Bärenbach), linker Zufluss des Bärenbachs (zur Rems) bei Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohbach (Ooskanal), linker Zufluss des Ooskanals (zum Sandbach, zur Acher) bei Kartung, Gemeinde Sinzheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hohbach (Seez), rechter Zufluss der Seez bei Logs, Gemeinde Mels, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen; mit Hohbachfall
 Hohbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber bei Hohbach, Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hohbach (Theel), rechter Zufluss der Theel in Thalexweiler, Stadt Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland

Hohbach ist ein Familienname:
 Friedrich Hohbach (1809–1877), deutscher Zeichner, Lithograf, Maler und Hochschullehrer
 Gustav Hohbach (1803–1850), schwäbischer Dichterjurist

Siehe auch:
 Hobbach
 Hochbach
 Hohbachsgraben, linker Zufluss des Weidleinsgrabens (zum Steinbach, zur Tauber) bei Gattenhofen, Gemeinde Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Hohebach
 Hohebach
 Hohenbach